Miejscowości
Francja:
 Aston – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Ariège
Wielka Brytania:
 Aston – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w Claverley, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w Derbyshire Dales, w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w High Peak, w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w Newcastle-under-Lyme, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w Telford and Wrekin, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w Wem Rural, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Aston – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Aston by Budworth – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Aston-by-Doxey – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Aston-By-Stone – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Aston by Wrenbury – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Aston on Carrant – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia) 
 Aston on Clun – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Aston-on-Trent – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Aston Abbotts – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia) 
 Aston Bank – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia) 
 Aston Botterell – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Aston Cantlow – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia) 
 Aston Clinton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia) 
 Aston Crews – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia) 
 Aston Cross – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia) 
 Aston End – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia) 
 Aston Eyre – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Aston Fields – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia) 
 Aston Flamville – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia) 
 Aston Ingham – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia) 
 Aston juxta Mondrum – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia) 
 Aston le Walls – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia) 
 Aston Magna – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Aston Munslow – miejscowość w Shropshire (dystrykt), w hrabstwie Shropshire (Anglia)  
 Aston Pigott – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Aston Rogers – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Aston Rowant – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia) 
 Aston Sandford – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Aston Somerville – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Aston Subedge – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia) 
 Aston Tirrold – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia) 
 Aston Upthorpe – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)   
 Pipe Aston – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)

 Pozostałe znaczenia
 Aston – potok we Francji, w departamencie Ariège

 Osoby o nazwisku Aston
 Francis William Aston (1877–1945) – noblista, profesor fizyki uniwersytetu w Cambridge

Zobacz też 
 Aston Villa F.C. – angielski klub piłkarski obecnie występujący w Premier League mający swoją siedzibę w dzielnicy Birmingham Aston
 Aston Martin – brytyjski producent luksusowo-sportowych samochodów z siedzibą w Gaydon